Конихальцит — редкий вторичный минерал из класса арсенатов, впервые описан в 1849 году минералогом А.Брейтхауптом и химиком Ю.Фрицше. В переводе с греческого конихальцит — «медная известь». Легко растворяется в азотной и соляной кислотах. Конихальцит также назывался хиггинситом.

Кристаллография 
Точечная группа — 2 2 2 — Дипирамидальный

Пространственная группа — P21 21 21

Сингония — Ромбическая (орторомбическая)

Параметры ячейки — a = 7.39(1) Å, b = 9.23(1) Å, c = 5.83(1) Å

Отношение a: b: c = 0.801 : 1 : 0.632

Число формульных единиц (Z) — 4

Объем элементарной ячейки — V 397.66 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)

Двойникование — По {001} редко.

Формы выделения 
Чаще всего конихальцит выделяется в виде гроздевидных, округлых и почковидных масс. Редко, конихальцит может выделяться в виде небольших кристаллов в форме короткой и плоской призмы.

В ассоциации с другими минералами 
Конихальцит ассоциирует с минералами меди, железа и цинка. К таким минералам относятся: лимонит, малахит, смитсонит, адамин и оливенит.

Химический состав 
Кальций — 15,44 % (в виде оксида — 21,61 %), медь — 24,48 % (в виде CuO — 30,65 %), мышьяк — 28,87 % (в виде оксида — 44,28 %), водород — 0,39 % (в виде оксида — 3,47 %), кислород — 30,82 %.

В роли пигмента 
Низкокачественные образцы конихальцита являются сырьём для производства натуральных пигментов. Сырьё проходит долгую процедуру очистки. В результате получается мелкий порошок, который смешивается с жидкой основой. Зелёный пигмент из конихальцита называется «Веронской зеленью» или «Швайнфуртской зеленью».

Месторождения 
Месторождения конихальцита немногочисленны. Лучшие образцы добывают в Мапими (Мексика), Цумебе (Намибия) и ДРК.

Литература 
 Breithaupt and Fritzsche (1849) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 77: 139 (as Konichalcit).
 Fritzsche (1849) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 77: 180.
 Hillebrand (1883) Proceedings of the Colorado Science Society: 1: 114.
 Reddy, B.J.; Frost, R.L.; Martens, W.N. (2005): Characterization of conichalcite by SEM, FTIR, Raman and electronic reflectance spectroscopy. Mineralogical Magazine 69, 155—168.

Ссылки 
 http://wiki.web.ru/wiki/Конихальцит
 http://webmineral.com/data/Conichalcite.shtml
 http://www.mindat.org/min-1119.html
 http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Conichalcite

Минералы меди
Минералы кальция
Минералы мышьяка
Кристаллы ромбической сингонии
Арсенаты (минералы)